Program Pueblos Mágicos (“Program Magicznych Miast”) jest inicjatywą Ministerstwa Turystyki Meksyku, wspieraną przez inne agencje federalne, mającą na celu promowanie wielu miast w całym kraju, które przyciągają turystów ze względu na ich naturalne piękno, bogactwo kulturowe, tradycje, folklor, znaczenie historyczne, kuchnię, ich rzemiosła artystyczne i gościnność. Celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w większej liczbie miejscowości, w szczególności w mniejszych miastach na obszarach wiejskich.

Program zachęca do zwiedzania małych, wiejskich miasteczek, gdzie można zobaczyć lokalne rzemiosło, spektakularne krajobrazy i inne atrakcje. Program “Pueblos Mágicos” został stworzony, aby identyfikować miejsca, które mają określone cechy, tradycje i znaczenie historyczne czyniące je wyjątkowymi, oferując odwiedzającym magiczne doświadczenia. “Magiczna Wioska” to miejsce z symboliką, legendami, historią, świętami, tradycjami, dobrym jedzeniem i codziennym życiem – innymi słowy “magią” w jej przejawach społecznych i kulturalnych, z dużymi możliwościami turystycznymi. Każde Pueblo Mágico oferuje odwiedzającym wyjątkowe wrażenia.

Program został utworzony w 2001 roku, a po dziewięciu latach i 32 wybranych miastach został ulepszony w 2010 roku. Rząd dodał zasoby do wsparcia lokalnych wysiłków i uczynił to priorytetem ministra Guevary. Każde miasto otrzymało budżet na dalsze ulepszanie swojej infrastruktury, wizerunku, oferty produktowej i doświadczenia, przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji i promowaniu festiwali. Do 2012 roku 83 miasta i miasteczka we wszystkich 31 stanach otrzymały tytuł Pueblo Mágico. Program wzbudził dumę, uznanie dla lokalnych obywateli i stworzył strategię dywersyfikacji w celu promowania kultury i tradycji meksykańskich.

Program umożliwił większej liczbie obywateli utrzymywanie się z turystyki, co w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarki całych regionów. Wydatki odwiedzających zachęciły do tworzenia miejsc pracy, które są bardzo ważne w miastach o największych potrzebach gospodarczych. Miasta liczące ponad 5000 mieszkańców przyjmują ponad 20,000 odwiedzających w weekendy.

Pod koniec 2018 roku poinformowano, że program zostanie zakończony z powodu braku poparcia ze strony prezydenta Andrésa Manuela Lópeza. Jednak w lutym 2019 roku Humberto Hernández, sekretarz stanu ds. rozwoju i turystyki w Ministerstwie Turystyki, oznajmił, że program będzie kontynuowany “lepiej niż kiedykolwiek”. Nowa zdecentralizowana strategia przewiduje, że Ministerstwo Turystyki będzie nadal odpowiedzialne za zakwalifikowanie potencjalnych Pueblos Mágicos oraz promowanie i budowanie marki programu, podczas gdy gubernatorzy stanów zajmą się przydzielaniem funduszy państwowych na projekty realizowane w miastach.

Nowa klasa jedenastu Pueblos Mágicos została włączona do programu 1 grudnia 2020 roku. Wiązało się to z przywróceniem Mexcaltitán, jednego z pierwotnych Pueblos Mágicos po utracie tego statusu w 2009 roku.

Cele 
Cele programu są następujące:
 Stworzenie uzupełniającej i zróżnicowanej oferty turystycznej w głębi kraju dla miejsc o ważnych cechach historycznych i kulturowych.
 Dywersyfikacja oferty turystycznej kraju.
 Tworzenie i promowanie rzemiosła oraz wspieranie tradycyjnych uroczystości.
 Zachowanie lokalnych tradycji, kultury, obyczajów etnicznych i wyjątkowej kuchni.
 Rozwój produktów turystycznych, takich jak sporty ekstremalne, ekoturystyka, festiwale, działalność winiarska i gastronomiczna oraz rybołówstwo.
 Ponowna ocena, konsolidacja i wzmocnienie atrakcji turystycznych w tych miastach, które stanowią nowe i zróżnicowane alternatywy w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania turystów krajowych i międzynarodowych.
 Tworzenie miejsc pracy i zmniejszanie ubóstwa.
 Program ten został również opracowany z myślą o uznaniu pracy mieszkańców, którzy zachowali swoje bogactwa kulturowe i historyczne w ich rodzinnych miastach.

Kryteria 
Aby zakwalifikować się do programu, miasta powinny mieć co najmniej 5000 mieszkańców i znajdować się w odległości nie większej niż 300 km od miasta, które ma dobrze zaopatrzony rynek lub dobre połączenia komunikacyjne. Władze miejskie i państwowe muszą zwrócić się o przyjęcie do Sekretariatu Turystyki w celu zorganizowania wizyt oceniających potencjał tego terenu. Ponadto miasta muszą spełniać szczególne wymagania, aby mogły być brane pod uwagę.

Kryteria obejmują 
 Formalnie ukonstytuowany “Komitet Pueblo Mágico”. Jeśli miasto zostanie włączone do programu, mieszkańcy reprezentujący komitet ‘Pueblo Mágico’ będą odpowiedzialni za utrzymanie nazwy poprzez współpracę z obywatelami. Ich zadaniem jest reprezentowanie mieszkańców miasta i ich interesów, aby zapewnić, że deklaracja przyniesie korzyści. Grupa ta musi być zróżnicowana, licząca nie więcej niż 15 osób, które są gotowe wnieść pro-bono swoją pracę. Członkowie grupy powinni regularnie się zmieniać.
 Umowa Rady Miasta, w której zapisano, że należy ubiegać się o przyjęcie do programu. Władze lokalne muszą wspierać włączenie do programu, ponieważ ich wsparcie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wyżej wspomniany dokument potwierdza formalne wsparcie.
 Zgoda Kongresu Krajowego. Pomoc państwa jest potrzebna do przydziału środków finansowych, przede wszystkim na infrastrukturę.
 Bezpośredni wkład gospodarczy w rozwój turystyki w projektach, planach działania i programach. Każde miasto musi spróbować odróżnić się od innych miast. Plany powinny odnosić się do wyjątkowości miasta i powodów, dla których warto je rozważyć.
 Zaktualizowany program rozwoju turystyki miejskiej na okres co najmniej trzech lat. Długoterminowy plan powinien trwać 3 lata, aby upewnić się, że deklaracja jest przestrzegana, a miasto pracuje nad poprawą warunków dla turystów. Program powinien być aktualizowany co 3 lata.
 Zasady i przepisy lokalne powinny być aktualizowane, aby mieć ostrość turystyczną podczas bieżącego zarządzania gminą. Ma to na celu wspieranie i ochronę turystów, oraz osób zaangażowanych w turystykę.
 Dowody symbolicznej atrakcyjności wschodzącej społeczności, czyli tego, co czyni miasto wyjątkowym.
 Dostępność usług BHP dla turystów w nagłych wypadkach.
 Dokumentacja prywatnych i społecznych inwestycji w rozwój i jakość turystyki, w tym pokoje hotelowe, restauracje, wycieczki z przewodnikiem, muzea, atrakcje itp.
 Inne elementy, które zdaniem Komitetu mają znaczenie dla działalności turystycznej

Proces 
 Komitet Obywatelski Pueblo i odpowiednie zainteresowane strony sporządzają dokumentację zawierającą wszystkie akta, informacje spełniające wszystkie wymagania oraz wniosek o kandydowanie do Ministra Turystyki i Komitetu Oceny.
 Formalna prezentacja z przykładami i szczegółami zostaje przedstawiona komisji oceniającej podczas spotkania w Meksyku. Formalna komisja składa się z przedstawicieli Sekretariatów Turystyki, Kultury, Środowiska i kilku innych urzędników rządowych.
 Komisja oceniająca bada akta, upewnia się, że wszystkie warunki są spełnione, przeprowadza fizyczną kontrolę w mieście i dokumentuje wyniki.
 Po spełnieniu 100% warunków wstępnych wyrażają zgodę na nominację i przekazują sprawę Ministrowi Turystyki, który jest odpowiedzialny za odwiedzenie Pueblo. Podczas takiego wydarzenia zapraszane są lokalne władze i mieszkańcy składający nową “nominację” lub deklarację, związaną ze złożeniem nowej przysięgi przed lokalnym komitetem reprezentującym obywateli miasta.
 Obywatele i Komitet są odpowiedzialni za utrzymanie Deklaracji i “magicznego” statusu miasta. Nominacje nie są stałe, z corocznymi przeglądami i audytami dla niektórych miast.
 Jeśli kandydat Pueblo nie spełni wymagań, szczegóły zostaną przekazane komisji, a Pueblo zostanie poproszony o przekazanie brakujących informacji.
 Jeśli Pueblo nie kwalifikuje się, ponieważ nie jest w stanie spełnić wymaganych atrybutów, formalna odpowiedź zostanie przekazana komisji.

Meksyk ma ponad 2500 gmin; setki z nich co roku zgłaszają się do tego programu, z których tylko nieliczne są wybierane. Jest to bardzo udany i prestiżowy program, który przynosi dochód lokalnym mieszkańcom, czerpiącym korzyści z działalności gospodarczej i przynoszącym dobrobyt swoim społecznościom oraz różne zyski materialne i niematerialne.

Lista

Miasta usunięte z programu 
Poniżej znajduje się lista miast, które zostały włączone do programu, ale których tytuły zostały wycofane z powodu niespełnienia standardów podczas ponownej oceny lub audytu. Jeden z nich został zapisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pozostałe dwa zostały później przywrócone jako Pueblos Mágicos.

Inne 
Niektóre rządy próbowały wycofać program z powodów politycznych, ale ponieważ model ten jest programem opartym na obywatelach i koncentrującym się na wzmacnianiu społeczności, te zamierzenia nie przyniosły rezultatu. Według statystyk INEGI program Pueblo Mágico przyniósł znaczne korzyści gospodarcze i stworzył miejsca pracy dla uczestniczących w nim społeczności. Program został uznany przez kilka państw na całym świecie za wzór w kraju i za granicą.

Przypisy

Bibliografia 
 „Destinan mil 900 mdp a 'Pueblos Mágicos'”. www.zocalo.com.mx.
 Day of the Dead in Pueblo Magico
 SPNoticias, com, Gobierno de AMLO mantendrá el programa de Pueblos Mágicos (AMLO Government will maintain the Pueblo Mágico program), Feb. 12, 2019
 Turismo, Secretaría de „Anuncia la Secretaría de Turismo once nuevos Pueblos Mágicos”. Retrieved 2020-12-26
 „Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo”. Retrieved 2017-03-06
 doi10.1016/j.jclepro.2015.01.084
 „Programa pueblos magicos y desarrollo local: Actores, dimensiones y perspectivas en El Oro, Mexico” doi10.24836/es.v25i47.315ISSN0188-4557
 „The Mexican ‘Pueblos Mágicos’. A Qualitative Research Using Ethnological Methodology” doi10.2478/eas-2014-0001ISSN1339-7877
 „El Universal – – Concierge Cómo identificar un pueblo mágico”. Retrieved 2017-03-06
 „DOF – Diario Oficial de la Federación”. Retrieved 2017-03-06
 „Las ventajas de ser Pueblo Mágico” www.elfinanciero.com.mx.
 „México tiene 10 nuevos Pueblos Mágicos” Expansión. 12 October 2018.

Turystyka w Meksyku